Kury ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Kury (* 1977), deutsche Fußballspielerin
 Cristina Kury (* 1949), italienische Politikerin
 Helmut Kury (* 1941), deutscher Psychologe und Kriminologe
 Michael Kury (* 1978), österreichischer Skispringer
 Niklaus Kury (1737–1803), Schweizer Bildhauer
 Patrick Kury (* 1962), Schweizer Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kuri
 Kouri
 Khoury
 Khouri
 Churi
 Küry